Художники, братья делла Кверча:

 Приамо делла Кверча
 Якопо делла Кверча